Josefina Victoria Toledo López, model
José Guilherme de Toledo, brazilski rukometaš
José Toledo Pellicer, španjolski mučenik Katoličke crkve
José Toledo González, španjolski liječnik
José Victor Toledo
José de Toledo Piza 
José Álvarez de Toledo y Acuña, španjolski političar